Loipersbach heißen folgende Orte in Österreich:

 Loipersbach im Burgenland, Gemeinde im Burgenland
 Loipersbach (Gemeinde Natschbach-Loipersbach), Ortschaft der Gemeinde Natschbach-Loipersbach, Niederösterreich

Siehe auch:
 Loipersdorf